Die Delray Beach Open 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Februar 2016 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rio de Janeiro die Rio Open sowie in Marseille die Open 13 gespielt. Letztere zählten genau wie die Delray Beach Open zur Kategorie ATP World Tour 250, während die Rio Open zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Ivo Karlović war der Titelverteidiger im Einzel, im Doppel waren Bob und Mike Bryan im vorherigen Jahr erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 514.065 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 576.900 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 14. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 49 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Delray Beach